Copa Presidente de Chile 1940 – turniej towarzyski o Puchar prezydenta Chile między reprezentacjami Argentyny i Chile rozegrano w 1940 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Presidente de Chile 1940 został zespół Argentyny.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Argentynie
1940 w piłce nożnej